Poti (Geòrgia), Ciutat de Geòrgia.
 POTI. Acrònim de Pastoral Obrera de Toda la Iglésia.